Мария Балтаджиева може да се отнася за:

 Мария Балтаджиева (1932 – 2023) – българска техноложка, академик в БАН;
 Мария Балтаджиева (1936 – 2012) – българска народна певица.